Митрополит Амвросий (в миру Андрей Яковлевич Поликопа; 20 сентября 1943, село Заливанщина, Калиновский район, Винницкая область, УССР) — архиерей Украинской Православной Церкви, митрополит Черниговский и Новгород-Северский, ректор Черниговского духовного училища. Тезоименитство — 23 октября

Биография 
Родился 20 сентября 1943 года в селе Заливанщина, Калиновского района, Винницкой области.

После окончания средней школы с 1961 года работал на городских предприятиях Одессы.

В 1967 году поступил в Одесскую духовную семинарию. В 1970—1974 годах учился в Московской духовной академии, которую закончил со званием кандидата богословия за курсовое сочинение «Святитель Иоанн Златоуст и особенности его проповедей на Евангелие от Матфея».

8 октября 1972 года патриархом Московским и всея Руси Пименом был рукоположён во диакона. 15 апреля 1973 года был рукоположён в священника.

В 1974 году направлен в Харьковскую епархию. Служил в Харьковском кафедральном Благовещенском соборе.

С 1979 года — благочинный 4-го благочиннического округа Харьковской епархии.

С 1982 года ключарь в Харьковском кафедральном Благовещенском соборе.

В 1987 году овдовел когда его жена и сын погибли в автомобильной катастрофе.

С 1989 года преподавал Закон Божий в воскресной школе при Благовещенском соборе.

В 1990 году был избран депутатом городского совета Харькова.

В 1991 году протоиерею Андрею поручено восстановление разрушенного Свято-Троицкого храма города Харькова, настоятелем которого он затем стал.

С 1994 года преподавал Ветхий Завет в Харьковском духовном училище, а затем после преобразования в семинарии.

13 мая 1997 года становится настоятелем Петро-Павловского города Харькова и инспектором Харьковской духовной семинарии.

Архиерейство 
19 мая 1998 года Священный Синод Украинской православной церкви определил протоиерею Андрею Поликопе по пострижении в монашество и возведении в сан архимандрита быть епископом Новгород-Северским, викарием Черниговской епархии.

26 июня 1998 года в храме прп. Феодосия Печерского Киево-Печерской Лавры он был пострижен в монашество с именем Амвросий, в честь преподобного Амвросия Оптинского.

27 июня 1998 года в день памяти Сщмч. Владимира митрополита Киевского и Галицкого Блаженнейшим Владимиром митрополитом Киевским и всея Украины возведен в сан архимандрита и наречен во епископа Новгород-Северского.

28 июня 1998 года в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры состоялась архиерейская хиротония которую возглавил митрополит Киевский и всея Украины Владимир.

В связи с кончиной митропололита Черниговского и Нежинского Антония 15 июля 2003 года был назначен временно управляющим Черниговской епархией, а с 16 октября того же года — её правящим архиереем.

В связи с разделением Черниговской и Нежинской епархии на две самостоятельные — Черниговскую и Нежинскую — решением Священного Синода Украинской православной церкви от 31 мая 2007 года получил титул Черниговский и Новгород-Северский.

10 июня 2007 года решением Священного Синода УПЦ назначен ректором Черниговского духовного училища.

24 сентября 2008 года в Киево-Печерской лавре митрополитом Киевским и всея Украины Владимира (Сабодана) возведён в сан архиепископа.

17 августа 2015 года в Киево-Печерской лавры митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием был возведён в сан митрополита.

Награды 
 орден св. блгв. кн. Даниила Московского II ст.;(2008)
 орден Русской Православной Церкви прп. Сергия Радонежского 2-й степени.

Примечания

Ссылки 
 Амвросий, архиепископ Черниговский и Новгород-Северский (Поликопа Андрей Яковлевич) на официальном сайте Русской православной церкви
 АМВРОСІЙ, Архієпископ Чернігівський і Новгород-Сіверський Биография на официальном сайте УПЦ
 Биография на официальном сайте Черниговской епархии
 Энциклопедия «Древо»

Выпускники Московской духовной академии
Кандидаты богословия
Выпускники Одесской духовной семинарии
Митрополиты Украинской православной церкви
Преподаватели Харьковской духовной семинарии
Епископы Черниговские
Почётные граждане Чернигова